Helsinge kan syfta på:

Danmark
 Helsinge kommun – fram till 2007 en kommun i Frederiksborg amt på norra Själland i Danmark
 Helsinge, Danmark – huvudort i Gribskov kommun, Danmark, huvudort i Helsinge kommun i Danmark före danska kommunreformen 2007

Finland
 Helsinge kommun, Finland – en tidigare kommun i Nyland, Finland som blev Vanda köping 1972 och Vanda stad 1974
 Helsinge socken – namnet på kommunen innan kommunallagarna 1865
 Helsinge kyrkoby – stadsdel i Vanda och sockencentrum sedan 1300-talet
 Helsinge kyrka – en medeltida kyrkobyggnad i Helsinge kyrkoby i Vanda stad 
 Helsinge härad – ett härad i Finland, byte 1972 namn till Vanda härad

Sverige
 Helsinge ångbryggeri – ett mikrobryggeri i Ljusne i Hälsingland